En Avant de Guingamp (Vooruit, Guingamp) is een Franse voetbalclub uit het stadje Guingamp in Bretagne. De club werd in 1912 opgericht.

EA Guingamp speelt zijn thuiswedstrijden in het Stade du Roudourou. Dit stadion telt meer dan 19.000 plaatsen. Dat is bijzonder voor een stadje waar maar ongeveer 7000 mensen wonen. Niettemin zit het stadion vaak vol.

Het grootste succes in de clubhistorie werd behaald op 9 mei 2009. In een vol Stade de France werd de Coupe de France veroverd. Guingamp was met 1-2 te sterk voor Stade Rennais, Eduardo tekende voor beide doelpunten. Guingamp verzekerde zich dankzij de bekerwinst van een ticket voor de Europa League voor het seizoen 2009/2010. 

In mei 2013 promoveerde de club als nummer twee naar de Ligue 1. In 2019 degradeerde de club.

Erelijst

Eindklasseringen

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !! 
|-
| 2007–2008 || 12 || 20 || Ligue 2 || 38 || 11 || 15 || 12 || 41–37 || 48 || 9.044
|-
| 2008–2009 || 13 || 20 || Ligue 2 || 38 || 10 || 16 || 12 || 37–35 || 46 || 9.437
|-
| 2009–2010 || bgcolor="#FA8072"|18 || 20 || Ligue 2 || 38 || 9 || 16 || 13 || 35–40 || 43 || 10.781
|-
| 2010–2011 || bgcolor="#00FF00"|3 || 21 || Championnat National || 40 || 23 || 11 || 6 || 87–36 || 80 ||  7.322
|-
| 2011–2012 || 7 || 20 || Ligue 2 || 38 || 15 || 10 || 13 || 46–43 || 55 ||  9.536
|-
| 2012–2013 || bgcolor="#00FF00"|2 || 20 || Ligue 2 || 38 || 20 || 10 || 8 || 63–38 || 70 ||  9.507
|-
| 2013–2014 || 16 || 20 || Ligue 1 || 38 || 11 || 9 || 18 || 34–32 || 42 ||  15.001
|-
| 2014–2015 || 10 || 20 || Ligue 1 || 38 || 15 || 4 || 19 || 41–55 || 49 ||  14.848 
|- 
| 2015–2016 || 16 || 20 || Ligue 1 || 38 || 11 || 11 || 16 || 47–56 || 44 || 14.804
|-
| 2016–2017 || 10 || 20 || Ligue 1 || 38 || 14 || 8 || 16 || 46–53 || 50 || 14.711
|-
| 2017-2018 || 12 || 20 || Ligue 1 || 38 || 12 || 11 || 15 || 48-59 || 47 || 14.502
|-
| 2018-2019 || bgcolor="#FA8072"|20 || 20 || Ligue 1 || 38 || 5 || 12 || 21 || 28-68 || 27 || 14.731
|-
| 2019–2020 || 8 || 20 || Ligue 2 || 28 || 10 || 9 || 9 || 40-33 || 39 ||  9.093
|-
|}

 EA Guingamp in Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, 1/2 = halve finale, F = Finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt EA Guingamp

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers

Trainer-coaches

Externe link 
  Officiële website van de club

Guingamp
Sportclub in Bretagne
Guingamp
Sport in Côtes-d'Armor